Sandfeld heißen folgende geographischen Objekte: 

 ein Ortsteil der Stadt Elsfleth im Landkreis Wesermarsch in Niedersachsen
 ein Ortsteil der Gemeinde Kneese im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 ein Viertel von Gießen in Hessen
 Sandfeld (Lüntenbeck), Ortslage im Wohnquartier Lüntenbeck im Wuppertaler Stadtbezirk Vohwinkel
 Sandfeld (Schöller-Dornap), Ortslage im Wohnquartier Schöller-Dornap im Wuppertaler Stadtbezirk Vohwinkel
 Erholungsgebiet Sandfeld, Ortslage von Langenlebarn bei Tulln, Niederösterreich
sowie:
  Omaheke (Landschaft), aride Region im Osten Namibias

Sandfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Kristian Sandfeld (1873–1942), dänischer Romanist